Osoby o tym nazwisku:
 Cesare Fedele Abbati – rzymskokatolicki duchowny
 Giuseppe Abbati – włoski malarz